Britton puede hacer referencia a:

 Britton, abreviatura botánica de Nathaniel Lord Britton;
 Britton, ciudad ubicada en el estado estadounidense de Dakota del Sur;
 Britton, villa ubicada en el estado estadounidense de Míchigan;
 Britton Hill, el punto más alto en el estado de Florida, Estados Unidos.